Barra de São Miguel ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Barra de São Miguel (Alagoas)
 Barra de São Miguel (Paraíba)